

Persone

Zang
August Zang (1807-1888) – imprenditore, editore, banchiere, politico e militare austriaco
Kristen Zang (1974) – modella e attrice statunitense
Nat Zang (1996) – attore statunitense
Zang Cailing (...) – ex calciatore cinese
Zang Yize (1999) – pattinatrice di short track cinese

Cognomi composti
Ruddy Zang Milama (1987) – velocista gabonese

Località 
Zang, frazione di Königsbronn, circondario di Heidenheim, Baden-Württemberg